

Гансон — місто, штат Кентуккі
 Гансон — місто, штат Массачусетс
 Гансон — переписна місцевість, штат Массачусетс

Див. також 
 Ганссон — неоднозначність